Insgesamt wurde der Col d’Aubisque im Rahmen der Tour de France 75-mal überquert.

Aufgrund der beiden Weltkriege fand die Tour de France in den Jahren von 1915 bis 1918 sowie 1940 bis 1946 nicht statt.

Die Westauffahrt führt von Laruns über Gourette auf die Passhöhe. Die Ostauffahrt führt über den Col du Soulor (1474 m) und beginnt in Argelès-Gazost. In den Jahren 1966 und 1982 nutze die Tour-Organisation die Nordauffahrt des Col du Soulor, ehe es weiter auf den Col d’Aubisque ging.

Überquerungen 

* Bergankünfte

Einzelnachweise 

Uberquerungen des Col dAubisque
!Uberquerungen des Col dAubisque im Rahmen der Tour de France
!Uberquerungen des Col dAubisque im Rahmen der Tour de France
!Uberquerungen des Col dAubisque im Rahmen der Tour de France